Cattedrale di San Brendano – chiesa a Clonfert
 Cattedrale di San Brendano – chiesa a Loughrea